Се Фучжа́нь (; ) — китайский  и политик, в 2018-2022 гг. президент АОН КНР.
Член ЦКПД 17 созыва, член ЦК КПК 18-19 созывов.

В 1999—2006 годах заместитель директора Исследовательского центра развития при Госсовете КНР.

В 2006—2008 годах начальник Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.
Член Комитета денежной политики Народного банка Китая.

С 2008 года начальник Исследовательского центра (Центра изучения политики) при Госсовете КНР.

В 2013–2016 гг. губернатор провинции Хэнань и замглавы парткома провинции. В 2016–2018 гг. глава парткома провинции.

Примечания 

Члены Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины
Члены ЦК КПК
Губернаторы Хэнани
Главы провинции Хэнань